Toto je seznam obcí v departementu Saône-et-Loire ve Francii, jichž je celkem 573:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy obcí ve Francii